

Партизанське — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Партизанське — селище, Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада
 Партизанське — селище, Вінницька область, Бершадський район
 Партизанське — село, Волинська область, Ковельський район
 Партизанське — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Партизанське — село, Житомирська область, Звягельський район
 Партизанське — село, Миколаївська область, Миколаївський район
 Партизанське — село, Рівненська область, Сарненський район
 Партизанське — селище, Сумська область, Конотопський район

Партизанське — село, Багратіоновський район, Калінінградська область
 Партизанське — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Партизанське — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Партизанське — селище, Дмитрієвський район, Курська область
 Партизанське — селище, Канівський район, Краснодарський край
 Партизанське — село, Навлінський район, Брянська область
 Партизанське — село, Партизанський район, Красноярський край
 Партизанське — селище, Яшкульський район, Калмикія

Партизанське — місто, Тренчинський край, округ Партизанське
 Партизанське — округ, Тренчинський край